Washoe Valley (comunidade)
 Washoe Valley (região)

Desambiguações de topônimos